Смоляниново () — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области Украины. 27 февраля 2022 года было занято ВС РФ и НМ ЛНР.

История 
Слобода являлась центром Смольяниновской волости Старобельского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Население по переписи 2001 года составляло 1297 человек.

Известные уроженцы 
 Чернявский, Никита Антонович (1920—1993) — украинский советский поэт, прозаик, журналист.

Местный совет 
93532, Луганская обл., Новоайдарский р-н, с. Смоляниново, ул. Ленина, 93.

Примечания

Ссылки 
 Смоляниново на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Новоайдарского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании